Шляхова — село в Бершадському районі Вінницької області
 Шляхова — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Рудня-Шляхова — село Хорошівського району Житомирської області

Річки 
 Шляхова — річка, притока Коломаку
 Шляхова — річка, притока Орелі
 Шляхова — річка, притока Ташлички

Особистості 
 Нонна Шляхова — український літературознавець
 Олександра Шляхова — радянський снайпер часів Другої світової війни
 Шляхова Ольга Василівна (* 1976) — українська баскетболістка, виступала на позиції центрової. Дворазова чемпіонка України з баскетболу.

Дивиться також 
 Шляхове
 Шляховий